In der Falle ist der Titel folgender Werke:

 In der Falle (Herta Müller), Prosawerk von Herta Müller (1996)
 In der Falle (2014), deutscher Fernsehfilm von Nina Grosse
 Tatort: In der Falle, deutscher Fernsehfilm von Peter Fratzscher (1998)
 In der Falle, Verweistitel von Trapped, die tödliche Falle, US-amerikanisch-kanadischer Film von William Fruet (1982)